Hanjam ist der Familienname von:
 Fernando Hanjam, osttimoresischer Bildungs- und Kultusminister, seit 2020 Finanzminister
 Madalena Hanjam, osttimoresische Vizeministerin für Gesundheit
 Rui Manuel Hanjam (* 1969), osttimoresischer Vizeminister für Wirtschaft und Entwicklung, später für Finanzen